Птери́гії (зоологія) — у жуків-довгоносиків два вузькі, пласкі поздовжні вирости обабіч головотрубки. Особливості будови птеригій важливі для визначення таксономічної належності цих комах.
 Птери́гії (історія) — деталь облаштунку давнього бойового спорядження — полотняного панцирю. Такий панцир нижче талії розрізали на вертикальні смуги для зручності рухів. Аби прикрити щілини між смугами, під першим їх шаром приклеювали другий, теж розрізаний на смуги, які й звалися птеригіями (pteryges).
 Птери́гії (медицина) — вертикальні зморшки шкіри по боках шиї; аномальне уроджене відхилення у будові тіла.

В усіх трьох випадках термін утворений від  — крило.

Див. також 
 Птеригій

Примітки